Мусагет ( — той, що веде муз) — епітет Аполлона й Діоніса як проводирів муз.
«Мусагет» — елітарне видавництво російських символістів (переважно Москва, 1910—17)

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Епітети давньогрецьких богів
Статті без інтервікі-посилань з міфології